Михаил Семёнович Лисицын (1891—1961) — советский учёный-медик, хирург, организатор здравоохранения и медицинской науки, доктор медицинских наук (1920), профессор (1932), генерал-майор медицинской службы (1943). Заслуженный деятель науки РСФСР (1943).

Биография 
Родился 13 ноября 1891 года в Санкт-Петербурге.

С 1910 по 1915 год обучался в Императорской медико-хирургической академии. С 1915 по 1917 год — участник Первой мировой войны, военный врач и ординатор военно-передвижного полевого госпиталя. С 1917 по 1932 год — младший преподаватель, преподаватель и старший преподаватель кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, с 1923 по 1927 год — доцент курса анатомии хирургической клиники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, одновременно с 1927 года — доцент кафедры оперативной хирургии Ленинградского государственного института для усовершенствованию врачей.

С 1932 по 1933 год — хирург-консультант Белорусского военного округа и начальник хирургического отделения Минского военного госпиталя, одновременно с 1932 по 1933 год — профессор кафедры оперативной хирургии и заведующий кафедрой факультетской и военно-полевой хирургии Минского государственного медицинского института.

С 1933 по 1937 год — заведующий хирургическим отделением Ленинградской клинической больницы имени И. Г. Коняшина. С 1937 по 1940 год — заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 3-го Ленинградского государственного медицинского института. С 1940 по 1942 год — начальник кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. С 1942 по 1944 год в период Великой Отечественной войны — главный хирург Балтийского флота ВМФ СССР. С 1944 по 1950 год — начальник кафедры госпитальной хирургии, с 1950 по 1956 год — общей хирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. С 1960 по 1961 год — профессор Ленинградского научно-исследовательского института скорой помощи имени профессора И. И. Джанелидзе.

В 1920 году М. С. Лисицын получил учёную степень доктора медицинских наук, в 1932 году ему было присвоено учёное звание профессора. В 1943 году Постановлением Совета Министров СССР ему было присвоено воинское звание генерал-майора медицинской службы.

В 1943 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «За выдающиеся заслуги в научной и педагогической деятельности» Михаилу Семёновичу Лисицыну было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Основная педагогическая и научно-методическая деятельность М. С. Лисицына была связана с вопросами в области топографической анатомии, военно-полевой и общей хирургии. Им была предложена методика в области прижизненного взятия пункции костного мозга и пункции грудины для введения лекарственных средств. М. С. Лисицын являлся автором более 100 научных трудов, при его участии и под его руководством было выполнено около 30 кандидатских и докторских медицинских диссертаций.

Скончался 5 октября 1961 года в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.

Награды 

 Орден Ленина (27.12.1951)
 Четыре Ордена Красного Знамени (03.04.1942, 18.09.1944, 03.11.1944, 26.10.1955)
 Орден Отечественной войны II степени (26.12.1943)
 Орден Красной Звезды (14.05.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»

Звания 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1943)

Примечания

Литература 
 Профессора Военно-медицинской (медико-хирургической) академии (1798—1998) / Редкол.: Ю. Л. Шевченко (гл. ред.) и др. - Санкт-Петербург : Наука : С.-Петерб. изд. фирма, 1998 г. — 313 с. — ISBN 5-02-026061-4
 Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР в период Великой Отечественной и советско-японской войн (1941—1945) / В.М. Лурье; Центр. воен.-мор. арх. -  : БЛИЦ, 2001 г. — 278 c. — ISBN 5-86789-102-Х
 Личности военно-морского образования России, 1701—2015 / В. М. Йолтуховский, А. В. Карпов, А. Н. Конеев, Н. М. Максимов. - Санкт-Петербург : Военно-морская акад., 2016 г. — 579 с. — ISBN 978-5-4386-1000-7

Медики по алфавиту
Медики СССР
Авторы учебников медицины
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Преподаватели Военно-медицинской академии
Преподаватели Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования
Преподаватели Белорусского медицинского университета
Медики Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на Богословском кладбище